Fazelabad kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Fayzabad (provinshuvudstad i Afghanistan), Badakhshan,

Iran 

 Fāẕelābād, ort, Lorestan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar